Název Roudnice má více významů:
 Roudnice, obec v okrese Hradec Králové
 Roudnice nad Labem, město v okrese Litoměřice
 Roudnice (Jestřabí v Krkonoších), část obce Jestřabí v Krkonoších v okrese Semily
 Roudnice (vrchol), vrchol v okrese Žďár nad Sázavou
Roudnice nad Labem (zámek v okrese Litoměřice)

Externí odkazy